Die evangelische Johanneskirche ist ein denkmalgeschütztes Kirchengebäude, das im Ortsteil Heldra der Stadt Wanfried im Werra-Meißner-Kreis (Hessen) steht. Die Kirchengemeinde gehört zum Kirchenkreis Werra-Meißner im Sprengel Kassel der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck.

Beschreibung 
Ein Teil der Grundmauern stammen aus der Mitte des 13. Jahrhunderts. Der Bergfried war Teil der unvollendeten Hellerburg. Im Inneren des Turms befand sich schon früh eine kleine Kapelle. Zu Beginn des 15. Jahrhunderts wurde ein Kirchenschiff aus Lehm und Feldsteinen an den zum Chorturm gewordenen Burgturm angebaut. Der Kirchturm erhielt 1825 ein Obergeschoss aus Holzfachwerk, hinter dessen Klangarkaden sich der Glockenstuhl befindet, in dem drei Kirchenglocken hingen. Zwei Glocken wurden während des Zweiten Weltkrieges zu Kriegsmaterial umgegossen. Die verbliebene dritte Glocke stammt aus dem Jahr 1665. Die zwei abgelieferten Glocken wurden 1956 ergänzt. Durch die anwachsende Bevölkerung des Ortes, wurde dieser Kirchenraum zu klein. Das klassizistische Kirchenschiff wurde erst 1844/45 durch Anton Jacob Spangenberg zu einem Neubau aus Quadermauerwerk auf seine heutige Größe erweitert. 

Der Innenraum hat umlaufende Emporen auf Stützen, die bis zu den Unterzügen der Flachdecke reichen. Mit dem Neubau des Kirchenschiffes bekam die Kirche auch die von  Johann Wilhelm Schmerbach dem Jüngeren gebaute Orgel.

Literatur 
 Georg Dehio: Handbuch der deutschen Kunstdenkmäler, Hessen 1, Regierungsbezirke Gießen und Kassel. Deutscher Kunstverlag, Berlin und München 2008, ISBN 978-3-422-03092-3, S. 390–391.

Weblinks 

 Kirchengemeinde Heldra

Heldra
Kulturdenkmal in Wanfried
Heldra
Heldra
Heldra
Heldra
Heldra
Bauwerk in Wanfried
Heldra
Heldra
Heldra